Александра Делигеорги () е гръцка писателка, учен и университетска преподавателка.

Биография 
Родена е в 1947 година в големия македонски град Солун, Гърция. Завършва философия в Солунския университет. След това учи социология и етнология в университета „Рене Декарт“, Париж V на Сорбоната със стипендия от Франция. Със стипендия „Фулбрайт“ заминава да прави научни изследвания в Нюйоркския университет. След това провежда научни изследвания в университета Принстън. Става професор по философия във Философския факултет в Солунския университет, където е с титлата „професор емеритус“. Александра Делигеорги е членка на Обществото на европейските писатели, Обществото на гръцките философи, Дружеството на гръцките писатели и Обществото на солунските писатели.

Творчество 
Александра Делигеорги публикува и в множество вестници, литературни списания и други. Публикува много философски изследвания. Авторка е и на много есета, разкази и други, като за пръв път се явява на литературната сцена в 1969 година със сборник от разкази. Отличена е с държавната награда за есета в 1998 година.

Проучвания и литературни произведения 
 Ανέστιος (2014)
 Τρυφερός σύντροφος (2011)
 Φιλοσοφία των κοινωνικών επιστημών θετικιστικού, ερμηνευτικού, διαλεκτικού τύπου (2011)
 Καιρός (2008)
 Μια δική σου ζωή (2008)
 Ο μοντερνισμός στη σύγχρονη φιλοσοφία (2007 δεύτερη έκδοση)
 Ανδρόγυς (2007, Σύγχρονοι Ορίζοντες)
 Γυναίκες ή σκοτεινή ύλη (2004)
 Σκέψη και προοπτική. Από το quatroccento στο ηλεκτρονικό novecento (2002)
 Ά-νοστον ήμαρ. Οδοιπορικό της σκέψης του Νικόλα Κάλας (1997)
 Σύγχρονοι προβληματισμοί για έναν καλύτερο κόσμο (1997)
 Ο μοντερνισμός στη σύγχρονη φιλοσοφία (1996 πρώτη έκδοση)
 Οι φωνές (1993)
 Το τέλος του χρυσού φεγγαριού (1991)
 Ο διαμελισμός του λόγου και η νεωτερική σκέψη (1991)
 Από τον Καντ στον Καστοριάδη (1991)
 Ιστορίες μιας ελάχιστης εποχής (1991)
 Ο κριτικός Μαρξ: 1843 – 1844 (1985)
 Ανδρόγυς (1984, Κέδρος)
 Οι φωνές, ή Το απάτητο μονοπάτι των μυστηρίων του φόνου (1982)
 Η έννοια του ντετερμινισμού στην Κοινωνιολογία του George Gurvitch (1979, διδακτορική διατριβή)
 Οι φωνές (1975)

Участия в колективни проекти 
 5 οικουμενικοί Έλληνες στοχαστές (2014)
 Θεωρία, λογοτεχνία, Αριστερά (2013)
 Ημερολόγιο 2012: Η δική μας Ελλάδα (2011)
 Καβάφεια 2007: Αφιέρωμα στον Κορνήλιο Καστοριάδη στοχαστή της αυτονομίας (2010)
 Ενδοσκεληδόν (2008)
 Καβάφεια 2006: Αφιέρωμα στον φιλόσοφο Κώστα Παπαϊωάννου (2008)
 Νικόλαος Κάλας (2006)
 Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας: Φιλοσοφία (2005)

Критика 
 Τι δεν είδε ο Δόκτωρ Φάουστους [Τόμας Μαν, Δόκτωρ Φάουστους], „The Books' Journal“, τχ. 56, Ιούνιος 2015
 Ρεπυμπλίκ – Βαστίλη. Ένα εκδοτικό γεγονός [Μέλπω Αξιώτη, Ρεπυμπλικ – Βαστίλλη], „Η Αυγή“, 20.7.2014
 Η ιστορία του κακού [W. G. Sebald, Οι δακτύλιοι του Κρόνου], „Η Αυγή“, 11.8.2013
 Ο άνθρωπος και ο κόσμος, „Εφημερίδα των Συντακτών“, 29.6.2013
 Για την ενοποίηση της Ευρώπης [Γιούργκεν Χάμπερμας, Για ένα σύνταγμα της Ευρώπης], „Η Αυγή“, 14 октомври 2012
 Καθαρή και λυτρωτική ειλικρίνεια [Γιάννης Ν. Μπασκόζος, Ποιοι ακούνε ακόμα τζαζ;], Περιοδικό "Εντευκτήριο", τχ. 96, Ιανουάριος-Απρίλιος 2012
 Αποικίες τιμωρημένων [Ζαν Αμερύ, Πέρα από την ενοχή και την εξιλέωση], "Ελευθεροτυπία"/ "Βιβλιοθήκη", τχ. 677, 15 октомври 2011
 Ρέκβιεμ για έναν κόσμο που χάθηκε, "Ελευθεροτυπία"/ "Βιβλιοθήκη", τχ. 633, 11 декември 2010
 Η δημιουργία της μνήμης [W. G. Sebald, Αίσθημα ιλίγγου], "Ελευθεροτυπία"/ "Βιβλιοθήκη", τχ. 626, 23 октомври 2010
 «Μοντεσκιέ: Ένας νεωτεριστής των νεώτερων χρόνων» [Μοντεσκιέ, Το πνεύμα των νόμων], Περιοδικό "Φιλοσοφείν", τχ. 1, Ιανουάριος 2010

Библиография 
 Ζήρας, Αλέξης, "Δεληγιώργη Αλεξάνδρα" στο Λεξικό Νεοελληνικής Λογοτεχνίας: πρόσωπα, έργα, ρεύματα, όροι. Αθήνα: Πατάκης, 2007
 Σφυρίδης, Περικλής, Ένδον Πόλη: ανθολογία διηγημάτων μεταπολεμικών πεζογράφων της Θεσσαλονίκης., Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 1989
 Αργυρίου, Αλέξανδρος, Ιστορία της ελληνικής λογοτεχνίας και η πρόσληψή της. Όταν η δημοκρατία δοκιμάζεται, υπονομεύεται και καταλύεται (1964-1974 και μέχρι τις ημέρες μας), τ. Ζ', Αθήνα: Καστανιώτη, 2007

Външни препратки 
 Биография на сайта на Обществото на гръцките писатели
 Личен сайт
 Кратка биография
 26Νοε2015 – Απόστροφος – (Αλεξάνδρα Δεληγιώργη)

Бележки 

Гръцки учени
Гръцки писатели
Писателки
Гръцки философи
Македонски гърци
Възпитаници на Солунския университет
Преподаватели в Солунския университет
Родени в Солун